Bake,  patriciaatsgeslacht
Bake (toponiem), toponiem dat onder meer in het zuiden van Nederland voorkomt
Bake (Cornwall), een gehucht in het zuidoosten van Engeland

Zie ook 
Bakken